Název Trnovany má více sídel:
 Trnovany (okres Litoměřice), obec v okrese Litoměřice
 Trnovany (Žatec), část města Žatec v okrese Louny
 Trnovany (Teplice), část města Teplice v okrese Teplice

Externí odkazy